Kyjov bezeichnet

Kyjov (deutsch: Gaya), Stadt im Okres Hodonín, Tschechien
Kyjov (Slowakei), Gemeinde im Okres Stará Ľubovňa, Slowakei
Kyjov u Černé (Kyjow), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
Kyjov u Havlíčkova Brodu (Kiow), Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien 
Kyjov u Buřenic (Kühhof), Ortsteil von Buřenice, Okres Pelhřimov, Tschechien
Kyjov u Zadního Chodova (Khoau), Ortsteil von Zadní Chodov, Okres Tachov, Tschechien
Kyjov u Krásné Lípy (Khaa), Ortsteil von Krásná Lípa, Okres Děčín, Tschechien, siehe Kyjov (Krásná Lípa)
Burg Kyjov, Burgruine bei Malesice, Stadt Pilsen